Le sigle XTL peut désigner en particulier :

XTL, un carburant diesel de synthèse, fabriqué à partir de gaz naturel et d'huiles végétales ; ce sigle est désormais présent sur toutes les pompes à essence d'Europe qui vendent ce type de carburant.
un procédé chimique de liquéfaction d'hydrocarbure
 le code IATA de Tadoule Lake Airport, Manitoba, Canada -  article en anglais